Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 3–4 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Додатковий заплив

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

50 метрів вільним стилем (жінки)